Jolie je ženské jméno francouzského původu, používá se i jako příjmení.

 Příjmení
 Angelina Jolie (* 1975) – americká herečka
 Jenaveve Jolie (* 1984) – americká pornoherečka
 Ruud Jolie (* 1976) – nizozemský metalový kytarista

 Další významy
 Jolie – přezdívka amerického baviče Al Jolsona
 Jolie (programovací jazyk)
 Mantes-la-Jolie – město ve Francii
 Kanton Mantes-la-Jolie – kanton ve Francii
 Arrondissement Mantes-la-Jolie – arrondissement ve Francii